Chico Faria est un surnom porté par :

 Chico Faria (1949-2004), de son nom complet Francisco Delfim Dias Faria, footballeur portugais.
 Chico Faria (1964-), de son nom complet José Francisco Gonçalves Faria, footballeur portugais.